Noc żywych trupów – horror z 1968 roku w reżyserii George'a Romero
 Noc żywych trupów – horror z 1990 roku w reżyserii Toma Savini; remake filmu z 1968 roku

Zobacz też 
 Świt żywych trupów